Во время сражения при Брендивайне 11 сентября 1777 года британская армия под командованием генерала Уильяма Хау насчитывала, по различным версиям 15 500 человек или 15200 или 18000.

Британская армия 
Генерал-лейтенант Уильям Хау
 Генерал-квартирмейтер, бригадный генерал Уильям Эрскин
 42-й пехотный полк подполковника Томаса Стирлинга (при штабе, 600 чел.)

Левое крыло 
8400 человек. Генерал-лейтенант лорд Корнуолис
 Отдельно:
 16-й полк лёгких драгун (200 чел.)
 Гессенские и анспахские егеря, подполковник   (500 чел.)
 Конные егеря, капитан Ричард Лорей (100 чел.)
 3-я артиллерийская бригада, четыре 12-фунтовых и шесть 6-фунтовых орудий.
 Гвардейская бригада генерала Эдварда Мэтью (1000 чел.)
 1-й гвардейский батальон
 2-й гвардейский батальон
 Бригада лёгкой пехоты
 1-й легкопехотный батальон, подполковник Роберт Эберкромби
 2-й легкопехотный батальон, майор Джон Мейтланд
 Гренадерская бригада (1400 чел.)
 1-й гренадерский батальон, подполковник Уильям Медоуз
 2-й гренадерский батальон, полковник Генри Монктон
 3-я бригада, генерал-майор  (1000 чел.)
 15-й пехотный полк
 17-й пехотный полк
 42-й пехотный полк
 44-й пехотный полк
 4-я бригада, бригадный генерал  (1400 чел.)
 33-й пехотный полк
 38-й пехотный полк
 46-й пехотный полк
 64-й пехотный полк
 Гессенская бригада, полковник  (1300 чел.)
 Гренадерский батальон Линсинга
 Гренадерский батальон Миннингероде
 Гренадерский батальон Ленгерке

Правое крыло 
6800 чел., генерал-лейтенант 
 Отдельно:
 Рейнджеры королевы, капитан Джеймс Веймсс (300 чел.)
 Стрелковый корпус капитана Патрика Фергюсона
 16-й легкодрагунский полк (200 чел.
 71-й пехотный полк (1200 чел.)
 1-й и 2-й батальоны при обозе
 2-й батальон
 Артиллерия: двенадцать 12-фунтовых орудий и 4 гаубицы.
 Гессенская бригада, генерал-майор Йохан фон Стирн (2000 человек)
 Пехотный полк Эрбпринца
 Пехотный полк Донопа
 Пехотный полк Мирбаха 
 1-я бригада, генерал-майор  (1400 чел.)
 4-й пехотный полк
 23-й пехотный полк
 28-й пехотный полк
 49-й пехотный полк
 2-я бригада (1300 чел.)
 5-й пехотный полк
 10-й пехотный полк
 27-й пехотный полк
 40-й пехотный полк, подполковник Томас Масгрейв
 55-й пехотный полк

См. так же 
 Континентальная армия в сражении при Брендивайне
 Британская армия в сражении при Саратоге

Примечания

Литература 
 
 

Война за независимость США
Списки:Расстановка сил